Als Biquadrat wird in der Mathematik das „Quadrat des Quadrates“ bezeichnet, also die vierte Potenz einer Zahl, beispielsweise .

Biquadratische Gleichungen sind polynomiale Gleichungen, in denen ein Biquadrat als höchste Potenz auftaucht. Spezieller wird zusätzlich oft noch gefordert, dass eine biquadratische Gleichung nur gerade Exponenten aufweist:

Einzelnachweise 

Multiplikation